Гонка по очкам в велоспорте среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошла 18 августа. Приняли участие 22 спортсменки из 22 стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр